Macodou Coumba peut désigner deux damels (souverains) du Royaume du Cayor :
Macodou Coumba Diarigne (1766-1777)
Macodou Coumba Yandé (1859-1861)